Le terme triplet peut faire référence à :
 le triplet du Lion, un petit amas de galaxies ;
 un triplet (mathématiques), un groupe de 3 éléments ; par exemple : triplet pythagoricien, en mathématiques ;
 un triplet désigne un ensemble de 3 lentilles ;
 un triplet de spin, en chimie physique, correspond à S=1 : état triplet ;
 Francine Triplet, seconde épouse de Jacques-Yves Cousteau ;
 un triplet (architecture), un ensemble de trois baies ou de trois arcs, en architecture ;
 un triplet RDF, une association de type « sujet, prédicat, objet » ;
 le triolet, en musique, correspond au  mot anglais « triplet » ;
 un triplet de nucléotides, désignant un codon, en génétique.